Nantes Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire. Sie wurde am 25. Oktober 1991 gegründet und umfasst 24 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Nantes.

Historische Entwicklung 
Die Gründung des Gemeindeverbandes erfolgte mit Wirkung vom 1. Januar 1992 als District de l’agglomération Nantaise.
2001 wurde er aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben zur Comunauté urbaine de Nantes. Mit 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband schließlich in den Rang einer Métropole erhoben und somit neuerlich umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Französische Métropole
Gemeindeverband im Département Loire-Atlantique
Gegründet 1991